Алексамен () — древнегреческий военачальник. В 196 году до н. э. занимал должность стратега Этолийского союза.

В 192 г. до н. э. во время войны против Набиса, когда этолийцы решили поставить под свой контроль Спарту, Халкиду и Деметриаду, Алексамен с отрядом в 1 тысячу воинов прибыл в Спарту под предлогом оказания военной помощи. Однако вместо оказания помощи он убил спартанского тирана Набиса во время военного смотра. После этого спартанцы взялись за оружие и истребили этолийский отряд весь до последнего человека. 

В обстановке возникшего хаоса в Спарту вторгся ахейский отряд под командованием Филопемена, который поставил Спарту под свой контроль и заставил ее вступить в Ахейский союз.

Литература 
 Полибий. Всеобщая история (книга XVIII, глава 26)
 Тит Ливий. История от основания города (книга XXXV, главы 34—36)
 Моммзен Т. История Рима (книга третья)

Эллинизм
Стратеги Этолийского союза
Военачальники II века до н. э.